Barberton ist der Name mehrerer Orte:

in Südafrika:
 Barberton (Südafrika)

in den USA:
 Barberton (Ohio)
Barberton (Washington)

Barberton ist der Familienname von:
 Ivan Mitford-Barberton (1896–1976), südafrikanischer Bildhauer und Autor